Die Communauté de communes de l’Aire à l’Argonne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie wurde am 5. Oktober 2016 gegründet und umfasst 47 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Beausite.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes entre Aire et Meuse und
 Communauté de communes de Triaucourt-Vaubecourt
und trug zunächst den Namen Communauté de communes Entre Aire et Meuse Triaucourt-Vaubécourt.

Mit Erlass vom 29. Juni 2017 wurde der Gemeindeverband auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Aire a lArgonne
Gegründet 2016